O nome Lane foi usado para dar nome a oito ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste:

 Tempestade tropical Lane (1978) - Tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Lane (1982) - Tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Lane (1988) - Furacão de categoria 2 a oeste da costa do México. Nunca ameaço a costa.
 Furacão Lane (1994) - Furacão de categoria 4 a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Lane (2000) - Furacão de categoria 2 a oeste da costa do México e da Califórnia, EUA. Como ciclone tropical nunca ameaçou a costa, mas seus remanescentes atingiram a Califórnia.
 Furacão Lane (2006) - Furacão de categoria 4 que atingiu diretamente o estado mexicano de Sinaloa, causando 4 mortes milhões de dólares em prejuízo.
 Furacão Lane (2012) - Furacão de categoria 1 a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Lane (2018) - Furacão de categoria 5 que está atualmente aproximando-se do Arquipélago do Havaí.

Desambiguação